Salihoğlu ist der Familien- bzw. Geburtsname folgender Personen:

 Kıvanç Salihoğlu (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Urçun Salihoğlu (* 1968), deutscher Schauspieler, siehe Erol Sander